Fortune 1000 е списък на най-големите компании в САЩ според версията на американското списание „Fortune“. В списъка влизат 1000-та най-големи американски компании, подредени по размера на дохода. Списъкът показва кои са големите икономически „играчи“, позволява да се оценят тенденциите на пазара.

Wal-Mart Stores е номер 1 в списъка в течение на 5 от седем последователни години (2007 – 2014 г.), изместван само от ExxonMobil през 2009 и 2012 г..

Fortune 500 
Fortune 500 е подсписък на Fortune 1000 и включва първите 500 най-големи компании.

Първият списък Fortune 500 е бил публикуван през 1955 г. и се е състоял от компании, които са получили доходите си от производство, добив на въглища или електроенергия.

Вижте също 
 Fortune Global 500 
 FT Global 500 
 S&P 500 – борсов индекс, отразяващ капитализацията на най-големите американски компании
 Forbes Global 2000 
 Business Week 1000

Източници

Външни препратки 
 Fortune.com
 Fortune 500, 1000, and other statistics

Компании в САЩ